Escuela Nacional de Artes Plásticas ist die spanische Bezeichnung für Nationale (Hoch-)Schule für Plastische Künste und bezeichnet:

 die 1929 aus der Academia de San Carlos hervorgegangene Escuela Nacional de Artes Plásticas der UNAM in Mexiko-Stadt
 Escuela Nacional de Artes Plásticas „Rafael Rodríguez Padilla“, Guatemala